Die Saison 1984/85 war die fünfte Spielzeit der deutschen Schachbundesliga. Meister wurde zum zweiten Mal nach 1983 die Schachabteilung des FC Bayern München. Neu aufgestiegen waren König Frechen, der SK Zähringen 1921, der SC Kreuzberg und der TB Erlangen. Frechen stieg ohne einen einzigen Sieg wieder ab, die anderen drei Neulinge konnten die Klasse halten. Die weiteren Absteiger waren SG Enger/Spenge, SC Braunschweig und Delmenhorster SK.
Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 1984/85.

Aufgrund der Punktgleichheit zwischen den Plätzen 12, 13 und 14 kam es zu Entscheidungsspielen um den Klassenerhalt zwischen Steglitz, Delmenhorst und Braunschweig. Steglitz besiegte Delmenhorst mit 5:3 und Braunschweig mit 5½:2½ und sicherte sich somit den Klassenerhalt. Außerdem besiegte Delmenhorst Braunschweig mit 5:3.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 

1984/85
Schachveranstaltung 1984
Schachveranstaltung 1985
Sportsaison 1984/85